

Toponyme 

Cifuentes, une municipalité de la province de Guadalajara en Espagne
Cifuentes, une municipalité de la province de Villa Clara à Cuba

Patronyme 

Cristina Cifuentes, femme politique espagnole ;
Esteban Cifuentes, footballeur espagnol ;
Fernanda Irene Urrea Cifuentes (1988-), joueuse internationale chilienne de rink hockey ;
Hugo Cifuentes, photographe équatorien ;
José Cifuentes (1999-), footballeur international équatorien ;
Roberto Cifuentes (1957-), joueur d'échecs espagnol d'origine chilienne ;
Vicente Cifuentes, dessinateur et un coloriste de bande dessinée espagnol.
Patronyme hispanique